Třetí věk může znamenat:

 životní etapa „mladšího stáří“ (třetí a čtvrtý věk, univerzita třetího věku)
 Třetí věk – období ve fiktivních dějinách Středozemě J. R. R. Tolkiena